Kastilisch steht für:

 castellano, die Spanische Sprache
 auf Kastilien bezogen
 die kastilische Küche

Siehe auch: